Primer dels Reis, llibre de l'Antic Testament, que segueix al Segon de Samuel 
 Segon dels Reis, llibre de l'Antic Testament que segueix al Primer dels Reis, amb el qual formava originàriament una unitat 
 El Llibre dels Reis, poema èpic escrit pel poeta Firdawsí cap a l'any 1000, que exposa la història i la mitologia de l'Iran des de la creació del món fins a la conquesta de l'islam al segle VIII
 Llibre dels reis, crònica